Доржу — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доржу, Александр Хертекович (род. 1958) — советский борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР.
 Доржу, Чургуй-оол Михайлович (1949—2018) — кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник монголоведения ТИГПИ, заслуженный деятель науки Республики Тыва.